Gary Carr est un nom notamment porté par :

 Gary Carr (né en 1955), hockeyeur et homme politique canadien ;
 Gary Carr (né en 1986), acteur et danseur anglais ;
 Gary Carr (né en 1966), développeur anglais de jeux vidéo.

Voir aussi 
 

Homonymie de personnes